Чемпионат Японской футбольной лиги 1995 — четвёртый розыгрыш Японской футбольной лиги (JFL). Был представлен одним дивизионом с 16 командами, сыгравшими по 30 матчей между собой.

Результаты 
Несколько клубов сменили названия: «Фудзиэда Блукс» на «Фукуока Блукс», «PJM Futures» на «Tosu Futures», «Otsuka Pharmaceutical» на «Оцука Вортис Токусима», «Кавасаки Стил» на «Виссел Кобе», «Кофу» на «Ванфоре Кофу». Новичками JFL стали «Фукусима» и «Brummell Sendai» (ранее — «Тохоку Электрик»).

Два клуба — «Фукуока Блукс» и «Виссел Кобе» — получили статус ассоциированных членов Джей-лиги. Наряду с «Киото Пёрпл Санга», ставшего ассоциированным членом годом ранее, они могли претендовать на повышение в классе, если по итогам сезона займут первое или второе место в чемпионате. 

 Лучшие бомбардиры
 Лопес («Хонда») — 31
 Балтазар («Киото Пёрпл Санга») — 28
 Уго Марадона («Фукуока Блукс») — 27
 Koji Seki («Токио Газ») — 25

Бывшие футбольные лиги Японии